Az 1997-es férfi kézilabda-világbajnokságot Japánban rendezték, 24 csapat részvételével. A világbajnokságok történetében először adott otthont a tornának Európán kívüli ország. A tornát az orosz csapat nyerte. A magyar válogatott a negyedik helyen végzett, a bronzmérkőzésen egy góllal kapott ki a francia csapattól.

Lebonyolítás 
A 24 csapatot 4 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét.A csoportokból az első négy helyezett jutott tovább a nyolcaddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, az első 8 helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1997-es női kézilabda-világbajnokság

Világbajnokség F
Férfi kézilabda-világbajnokságok